Zulueta ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Merry del Val y Zulueta (1864–1943), spanischer Diplomat
 Ángel Hernández Zulueta (* 1995), kubanisch-portugiesischer Handballspieler
 Domingo Merry del Val y Zulueta (1866–1935), spanischer Maschinenbauingenieur und Unternehmer
 Francis de Zulueta (1878–1958), britischer Jurist und Hochschullehrer
 Iván Zulueta (Juan Ricardo Miguel Zulueta Vergarajauregui; 1943–2009), spanischer Filmregisseur
 Jorge Zulueta (* 1934), argentinischer Pianist
 Jose C. Zulueta, philippinischer Politiker und Journalist
 Julián de Zulueta y Amondo (1814–1878), kubanischer Unternehmer und Politiker
 Leo Zulueta (* 1952), US-amerikanischer Tattoo-Künstler
 Luis de Zulueta (1878–1964), spanischer republikanischer Politiker, Pädagoge und Diplomat
 Pedro José de Zulueta (1809–1882), britischer Bankdirektor
 Pedro Juan de Zulueta (1784–1855), britischer Bankier und spanischer Politiker
 Tana De Zulueta (* 1951), italienische Journalistin und Politikerin

Zulueta ist der Name folgender Orte:
 Zulueta (Kuba), Stadt in Kuba